Coudert ist der Familienname folgender Personen:

 Frederic René Coudert junior (1898–1972), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Grégoire Coudert (* 1999), französischer Fußballtorwart
 Jean-Louis-Antoine-Joseph Coudert OMI (1895–1965), französischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Apostolischer Vikar von Whitehorse
 Jacques Coudert (1908–1988), französischer Politiker
 Lucien Coudert (1887–1982), französischer Politiker
 Océane Coudert (* 1993), französischer Trampolinsportler
 Robin Coudert (* 1978), französischer Sänger
 Thierry Coudert (* 1958), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Coudert, zeitweise der Markenname des ehemaligen französischen Automobilherstellers Lurquin-Coudert
 Coudert, ehemalige Gemeine in der Corrèze, 1793 vereinigt mit Clergoux
 Couder